Wojciech Kowalski (1881–1919) – mnich cysterski, bibliotekarz
 Wojciech Kowalski (ur. 1950) – prawnik, publicysta z zakresu dziedzictwia kultury
 Wojciech Kowalski (ur. 1980) – prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa cywilnego
 Wojciech Kowalski – chirurg krakowski
 Wojciech Kowalski – zawodnik biegający na orientację, uczestnik, medalista Igrzysk  wojskowych 2011
 Wojciech Kowalski – taekwondzista, uczestnik pokazowego turnieju taekwondo podczas igrzysk olimpijskich w Seulu (1988)
 Wojciech Kowalski – tenisista, olimpijczyk, reprezentant Polski podczas igrzysk olimpijskich w Seulu (1988)
 Wojciech Kowalski – siatkarz, libero, obecnie zawodnik Łuczniczki Bydgoszcz